Долан — фамилия и название населённых пунктов:

Персоналии 
Долан () — английская фамилия ирландского происхождения. Известные носители:
 Долан, Брук (1908—1945) — американский учёный, востоковед.
 Долан, Джо (1939—2007) — ирландский певец и композитор.
 Долан, Иви (род. 2004) — американская актриса и музыкант из Нью-Йорка.
 Долан, Ксавье (род. 1989) — канадский кинорежиссёр и актёр.
 Долан, Миа — актриса.
 Долан, Моника (род. 1969) — английская актриса.
 Долан, Пол (род. 1966) — канадский футболист, вратарь.
 Долан, Райан (род. 1985) — певец из Северной Ирландии, представлявший Ирландию на конкурсе песни «Евровидение 2013».
  (род. 1950) — английский футболист.
 Долан, Тимоти Майкл (род. 1950) — американский кардинал.
 Долан, Том (род. 1975) — американский пловец, двукратный олимпийский чемпион.
 Долан, Тони (род. 1964) — британский музыкант, басист и вокалист хэви-метал-групп Atomkraft и Venom.
 Долан, Шеймас (1914—2010) — ирландский политик, председатель Сената Ирландии (1977—1981).
 Долан, Эллен (род. 1955) — американская актриса мыльных опер.

Топоним 
 Долан (быв. Восход) — село в Карасайском районе Алматинской области Казахстана.
 Долан — посёлок в Юстинском районе Калмыкии в России.

Другое 
 Доланы — субэтническая группа уйгуров монгольского происхождения.